Keightley ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Keightley (1859–1930), englischer Theosoph
 Bertram Keightley (1860–1944), englischer Rechtsanwalt und Theosoph
 Charles Keightley (1901–1974), britischer Armeeoffizier
 David Keightley (1932–2017), US-amerikanischer Sinologe und Historiker
 Edwin W. Keightley (1843–1926), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Keightley (1789–1872), britischer Historiker